Op het toernooi van Wimbledon in 2021 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van vrijdag 2 tot en met zondag 11 juli 2021.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Latisha Chan en Ivan Dodig waren het zesde reekshoofd – zij kwamen niet verder dan de derde ronde.

De als eerste geplaatste Fransen Kristina Mladenovic en Nicolas Mahut hadden zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld.

Het als zevende geplaatste duo Desirae Krawczyk en Neal Skupski won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Britse koppel Harriet Dart en Joe Salisbury in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Krawczyk had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere part­ner (gevoelig: dat was Salisbury, nu haar tegenpartij); de Brit Skupski geen.

Zeven Nederlanders speelden mee:
 Demi Schuurs en Wesley Koolhof, als derde geplaatst, kregen een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloren hun openingspartij in de tweede ronde.
 Jean-Julien Rojer en de Sloveense Andreja Klepač, als veertiende geplaatst, bereikten de kwartfinale – daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaars.
 Kiki Bertens en Matwé Middelkoop verloren meteen hun openingspartij.
 Rosalie van der Hoek en David Pel waren te elfder ure toegelaten als alternate – ook zij strandden in de eerste ronde.

Er was één Belgische deelnemer: Sander Gillé met de Amerikaanse Hayley Carter aan zijn zijde – zij vormden het dertiende reekshoofd en bereikten de derde ronde.

Geplaatste teams 
De plaatsingslijst is gebaseerd op de WTA- en ATP-dubbelspelranglijsten per 28 juni 2021.

Prijzengeld

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2021